Ben Wilkins, mixeur cinéma et monteur son disposant de la double nationalité britannique et américaine ;
 Charles Wilkins (1749-1836), orientaliste anglais ;
 Christian Wilkins (1995-), joueur de football américain ;
 Damien Wilkins (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 David Wilkins (1946-), homme politique et diplomate américain ;
 Dominique Wilkins (1960-), joueur de basket-ball américain ;
 Eddie Lee Wilkins (1962-), joueur de basket-ball américain ;
 Ernie Wilkins (1922-1999), saxophoniste américain ;
 George Hubert Wilkins (1888-1958), explorateur polaire ;
 Gerald Wilkins (1963-), joueur de basket-ball américain ;
 John Wilkins (1614-1672), ecclésiastique britannique ;
 Mac Wilkins (1950-), athlète américain ;
 Maurice Wilkins (1916-2004), physicien britannique d'origine néo-zélandaise ;
 Myron Wilkins (1955-2005), basketteur américain ;
 Ray Wilkins (1956-2018), ancien footballeur britannique ;
 Rosalie Wilkins, baronne Wilkins (1946-), femme politique britannique ;
 Toby Wilkins (1972-), réalisateur britannique ;
 William Wilkins (1778-1839), architecte britannique.

Voir aussi 

  ;
 Wilkinsburg.

Référence